Yves-Marie Le Gallou (1853-1930), homme politique français ;
 Jean-Yves Le Gallou (1948), homme politique français.